Australian Open-mesterskabet i herresingle 2016 var den 104. turnering om Australian Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Australian Open 2016 og blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 18. - 31. januar 2016 på hardcourt-baner af typen Plexicushion.

Novak Djokovic vandt mesterskabet for andet år i træk ved at besejrede Andy Murray i finalen med 6–1, 7–5, 7–6(7–3). Dermed vandt serberen sin sjette herresingletitel i Australian Open og tangerede samtidig Roy Emersons rekord fra 1960'erne for flest herresingletitler ved mesterskabet. Det var endvidere Djokovic' 11. grand slam-titel i herresingle i karrieren, og det bragte ham op på siden af Rod Laver og Björn Borg i den statistik.

Det var femte gang at den tabende finalist, Andy Murray, var i Australian Open-finalen i herresingle, men heller ikke i femte forsøg lykkedes det ham at sikre sig Norman Brookes Challenge Cup. Fire af Murrays fem nederlag har været til netop Djokovic.

Australian Open 2005-finalisten Lleyton Hewitt spillede den sidste turnering i sin professionelle karriere, og nederlaget i anden runde til David Ferrer blev således australierens sidste singlekamp på topplan.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg A$ 16.812.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på knap 11 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering seks uger før turneringens start.
 8 spillere, der har modtaget et wild card.
 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 11. januar 2016 blev seedet:

Wild cards 

Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 11. januar 2016 er angivet i parentes.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Derudover opnåede en lucky loser adgang til hovedturneringen.

Se afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC), mens de resterende deltagere havde kvalificeret sig på baggrund af deres placering på ATP's verdensrangliste.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

  Daniel Evans
  Jozef Kovalík
  Tim Smyczek
  Wu Di
  Radek Štěpánek
  Mirza Bašić
  Ryan Harrison
  Peter Gojowczyk
  Taylor Fritz
  Daniel Brands
  Pierre-Hugues Herbert
  Yūichi Sugita
  Tatsuma Ito
  Stéphane Robert
  Marco Trungelliti
  Renzo Olivo

Derudover opnåede én lucky loser adgang til hovedturneringen.

  Bjorn Fratangelo

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i damesingle 2016
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2016
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2016
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2016

Eksterne henvisninger 

 Australian Open

Noter 

Australian Open 2016
2016
ATP World Tour 2016